Вячеслав Бычков:
 Бычков, Вячеслав Васильевич (род. 1941) — украинский политик.
 Бычков, Вячеслав Павлович (1877—1954) — русский и советский живописец.